Héry  (Nièvre)
 Héry (Yonne)
ook:
Héry-sur-Alby, Haute-Savoie